Le terme  Tonnancour peut se référer à:

Personnes 

 Léonard Godefroy de Tonnancour, né le  et décédé le , était un homme politique du Bas-Canada.
 Jacques de Tonnancour, ou Jacques Godefroy de Tonnancour (Montréal,  — ) est un peintre, professeur de peinture et entomologiste québécois.

 Joseph-Marie Godefroy de Tonnancour (1750-1834) est un homme politique canadien. Il était le député de Buckingham de 1792 à 1796 à la chambre d'assemblée du Bas-Canada.
 Marie-Joseph Godefroy de Tonnancour ( et ) était un seigneur du système seigneurial de la Nouvelle-France et une figure politique dans Bas-Canada. Il représentait Trois-Rivières dans l'Assemblée législative du Bas-Canada] en 1820.

Toponymes 

 Rivière Tonnancour, un affluent de la rivière Cuvillier, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Tonnancour, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Lac-Tonnancour, est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Tonnancour (canton), canton de Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, au Québec, au Canada.
 Lac Tonnancour, situé dans Senneterre (ville), municipalité régionale de comté d'La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Patrimoine historique 

 Manoir de Tonnancour est un édifice situé au 864, rue des Ursulines, à Trois-Rivières, région touristique de la Mauricie, au Québec. Il héberge actuellement la Galerie d'art du Parc, centre d'exposition accrédité. Il a été classé comme Immeuble patrimonial en 1966 par le gouvernement du Québec.
 Moulin seigneurial de Tonnancour, ou moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, comprend un moulin à farine datant de l'époque seigneuriale et une scierie construite au milieu du . Situé dans le secteur de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, il est l'un des derniers moulins à eau toujours en existence au Canada.
 Site patrimonial du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour, situé dans le secteur de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, au Québec, au Canada.